Rohnstock steht für:

 den deutschen Namen eines Dorfes der Gemeinde Dobromierz im Powiat Świdnicki in Polen, siehe Roztoka (Dobromierz)

Rohnstock ist der Familienname folgender Personen:

 Katrin Rohnstock (* 1960), deutsche Sprachwissenschaftlerin und Publizistin
 Marc Rohnstock (* 1978), deutscher Schauspieler und Spezialeffektdesigner